

Niemcy 
 Lengefeld – dzielnica Gery
 Lengefeld – dzielnica Korbach
 Lengefeld – dzielnica Sangerhausen
 Lengefeld – dzielnica Pockau-Lengefeldu
 Pockau-Lengefeld – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Osoby 
 Charlotte von Lengefeld – żona Fryderyka Schillera

Zobacz też 
 Lengfeld
 Lengenfeld